Чемпионат Ровненской области по футболу — областной футбольный турнир среди любительских команд первой лиги, проводящийся под эгидой Ровненской областной ассоциации футбола.

Чемпионы и призёры

Ссылки 
 Официальный сайт Ровненской областной ассоциации футбола
 Визитная карточка Федерации футбола Ровненской области
 Ровненщина — результаты чемпионата первой и второй лиг сезона 2004 года 
 Ровненщина — результаты чемпионата первой и второй лиг сезона 2005 года
 Ровненщина — результаты чемпионата первой и второй лиг сезона 2006 года
 Итоги футбольного сезона 2007 года в Ровненской области
 ОДЕК — чемпион Ровненщины-2008
 «ОДЕК» — шестикратный чемпион Ровненской области (2008)
 Ровненская «Славия» — таки-чемпион области (2009)
 ОДЕК в бронзе
 Ностальгія розвитку не завада

Литература 
 «Украинский футбол» № 183 — 09.12.2009 — с.6

См. также 
 Кубок Ровненской области по футболу
 Ровненская областная ассоциация футбола

Футбол в Ровненской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу